Die AK Ladies Open 2019 waren ein Tennisturnier für Damen in Altenkirchen, Westerwald. Das Teppichplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 19. bis 24. Februar 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Altenkirchen (Westerwald)